99-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 21 апреля 2013 года. Эта одна из Классических велогонок в сезоне.

Участники

Маршрут 
Основным изменением курса стала замена побережья Roche-aux-faucons на побережье côte de Colonster..

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт